Puchar Świata w narciarstwie alpejskim kobiet sezon 1966/1967 była to pierwsza edycja tej imprezy. Cykl ten rozpoczął się w niemieckim Oberstaufen 7 stycznia 1967 roku zawodami w slalomie, a zakończył 27 marca 1967 roku w amerykańskim Jackson Hole również slalomem.

Zawody Pucharu Świata rozegrane były w 6 krajach: Niemczech Zachodnich, Szwajcarii, Austrii, Francji, Włoszech oraz w Stanach Zjednoczonych w 9 miastach na 2 kontynentach.

W tym sezonie kasowano punkty Pucharu Świata z poszczególnych zawodów: ze zjazdów najgorszy wynik, ze slalomu gigantu trzech najgorszych, a ze slalomu cztery najgorsze wyniki. Dzięki takim zasadom Nancy Greene zdobyła maksimum punktów w slalomie gigancie (nie wystartowała w jednych zawodach, a w innych była trzecia, trzecim wynikiem kasowanym było zwycięstwo w ostatnich zawodach.

Terminarz i wyniki

Klasyfikacje

Linki zewnętrzne 
 Strona FIS-u

Zobacz też 
 Puchar Świata w narciarstwie alpejskim mężczyzn 1966/1967

Puchar Świata w narciarstwie alpejskim 1966/1967